— железнодорожная станция на линиях Дзёсо и Дзёбан, расположенная в городе Ториде, префектуры Ибараки. Станция была открыта 25-го декабря 1896-го года.

Линии
 East Japan Railway Company
 Линия Дзёбан
 Kanto Railway 
 Линия Дзёсо

Планировка станции
4 платформы острвного типа и 8 путей.

Близлежащие станции

Ссылки
 — Информация по станции JR East

Железнодорожные станции, открытые в 1896 году